Сарсуэла-дель-Монте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 28,42 км². По данным на 2010 год в городе проживают 602 человека.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сеговии